Деория:

 Деория — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Деория — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.